Osoby o tym nazwisku:
 Marcos García Barreno – hiszpański piłkarz
 Rafael Barreno – wenezuelski zapaśnik, olimpijczyk
 Victor Manuel Maldonado Barreno – rzymskokatolicki duchowny